ibr – codice ISO 639-3 della lingua ibuoro
 IBr – formula del bromuro di iodio